Whitefield (Greater Manchester), een plaats in het Engelse graafschap Greater Manchester
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Whitefield (New Hampshire)
 Whitefield (Oklahoma)
Personen met de achternaam Whitefield:
 George Whitefield, Engels predikant en evangelist van de methodisten